Dit is een lijst van planetoïden 106001-106100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106001 - || 2000 SR283 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106002 - || 2000 SE284 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106003 - || 2000 SQ284 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106004 - || 2000 SN285 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106005 - || 2000 SO285 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106006 - || 2000 SY285 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106007 - || 2000 SX287 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106008 - || 2000 SY288 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106009 - || 2000 SG290 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106010 - || 2000 SR290 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106011 - || 2000 SU291 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106012 - || 2000 SF292 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106013 - || 2000 SQ292 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106014 - || 2000 SZ292 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106015 - || 2000 SK293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106016 - || 2000 SS293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106017 - || 2000 SH294 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106018 - || 2000 SK294 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106019 - || 2000 SN294 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106020 - || 2000 SS294 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106021 - || 2000 SX294 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106022 - || 2000 SK296 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106023 - || 2000 SN296 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106024 - || 2000 SC297 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106025 - || 2000 SG297 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106026 - || 2000 ST297 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106027 - || 2000 SV298 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106028 - || 2000 SB299 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106029 - || 2000 SN299 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106030 - || 2000 SB300 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106031 - || 2000 SL300 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106032 - || 2000 SO302 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106033 - || 2000 SJ303 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106034 - || 2000 SK303 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106035 - || 2000 SU303 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106036 - || 2000 SE304 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106037 - || 2000 SU304 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106038 - || 2000 SG305 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106039 - || 2000 SH305 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106040 - || 2000 SR305 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106041 - || 2000 SU305 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106042 - || 2000 SK306 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106043 - || 2000 SA307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106044 - || 2000 SB307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106045 - || 2000 SD307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106046 - || 2000 SF307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106047 - || 2000 SG307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106048 - || 2000 SW307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106049 - || 2000 SX307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106050 - || 2000 SP308 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106051 - || 2000 SJ312 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106052 - || 2000 ST312 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106053 - || 2000 SJ313 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106054 - || 2000 SN313 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106055 - || 2000 SP313 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106056 - || 2000 SF315 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106057 - || 2000 SZ315 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106058 - || 2000 SE316 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106059 - || 2000 SK316 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106060 - || 2000 SS316 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106061 - || 2000 SU317 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106062 - || 2000 ST318 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106063 - || 2000 SR319 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106064 - || 2000 SA323 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106065 - || 2000 ST324 || 28 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106066 - || 2000 SZ324 || 28 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106067 - || 2000 SC328 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106068 - || 2000 SC329 || 27 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106069 - || 2000 SJ330 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106070 - || 2000 SK333 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106071 - || 2000 SS335 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106072 - || 2000 SU335 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106073 - || 2000 SP338 || 25 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106074 - || 2000 SO339 || 25 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106075 - || 2000 SX339 || 25 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106076 - || 2000 SB345 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106077 - || 2000 SB347 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106078 - || 2000 SK347 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106079 - || 2000 SF348 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106080 - || 2000 SN348 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106081 - || 2000 SU348 || 30 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106082 - || 2000 SP350 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106083 - || 2000 SR352 || 30 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106084 - || 2000 SA355 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106085 - || 2000 SO355 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106086 - || 2000 SE356 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106087 - || 2000 SY357 || 28 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106088 - || 2000 SB359 || 26 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106089 - || 2000 SJ359 || 26 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106090 - || 2000 SY359 || 26 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106091 - || 2000 SZ361 || 23 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106092 - || 2000 SK362 || 24 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106093 - || 2000 SD366 || 23 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106094 - || 2000 SA368 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106095 - || 2000 SP369 || 25 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106096 - || 2000 TQ || 2 oktober 2000 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 106097 - || 2000 TC2 || 4 oktober 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 106098 - || 2000 TC5 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106099 - || 2000 TF7 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106100 - || 2000 TX9 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten